

Села:
 Медведівка — Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Медведівка — Вінницька область, Козятинський район
 Медведівка — Вінницька область, Літинський район
 Медведівка — Харківська область, Кегичівський район
 Медведівка — Хмельницька область, Волочиський район
 Медведівка — Черкаська область, Чигиринський район
 Медведівка — Чернігівська область, Семенівський район

Село:
 Медведівка — Мінська область, Борисовський район